Miejscowości w Australii:
 Collinsville – miejscowość w stanie Queensland
Miejscowości w USA:
 Collinsville – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie DeKalb
 Collinsville – jednostka osadnicza w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Collinsville – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
 Collinsville – jednostka osadnicza w stanie Missisipi, w hrabstwie Lauderdale
 Collinsville – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Tulsa
 Collinsville – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Grayson
 Collinsville – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Henry
Gminy w USA:
 Collinsville (ang. Collinsville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Madison